Królowa przedmieścia (wodewil)
 Królowa przedmieścia (film)